Il polo magnetico in astronomia.
Il polo magnetico in fisica.

Altri progetti